Wukongopteridae — родина середньо- і пізньоюрських птерозаврів з Китаю й Британії.

Опис 

Переважно невеликі птерозаври, чия чи не найпримітніша особливість - поєднання примітивних посткраніальних і прогресивних краніальних ознак: як і птеродактилоїди, вони мали напродчут витягнуті щелепи (більшою мірою, ніж у примітивніших птерозаврів), перед очницями є тільки один отвір - назоанторбітальний, черепи нерідко мають гребені (характеристика не унікальна для Monofenestrata, однак відносно рідкісна серед типових «рамфоринхоїдів»), шиї довгі. З іншого боку, посткраніальний скелет є куди подібнішим до примітивніших форм, із довгим хвостом (візитівка птеродактилоїдів - вкорочений хвіст) і нехарактерними для прогресивніших клад пропорціями й будовою кінцівок (зокрема, п‘ятий палець ноги має дві фаланги замість однієї, як і в «рамфоринхоїдів»). На основі цього було виснувано, що птеродактилоїдна тілобудова розвивалась поетапно: спершу виникли краніальні характеристики, і лиш затим посткраніальні.

Систематика 

Наявність назоанторбітального отвору раніше сприймали як характерну особливість птеродактилоїдів. Відкриття Wukongopteridae вказало на її бутність не унікальною для птеродактилоїдів, через що знадобилось виділити нову кладу, Monofenestrata, об‘єднану перш за все цією характеристикою; Wukongopteridae належать до її базальних членів.

Взаємозв‘язки членів родини згідно Zhou et al. (2021):

Слід відзначити, однак, що монофілетичність Wukongopteridae є предметом дебатів. Wang et al. (2017) знайшли ймовірнішою її бутність гілкою, що веде до птеродактилоїдів і чиї члени не розділяють спільного предка не розділеного з останніми. Нижче наведено їхню кладограму:

Примітки 

Вимерлі родини плазунів
Птерозаври
Птерозаври юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду